Podemos  – partito politico spagnolo
Per la Democrazia Sociale (Por la Democracia Social – PODEMOS) – partito politico venezuelano
Potere Democratico e Sociale (Poder Democrático y Social – PODEMOS) – partito politico boliviano
Juntos Podemos Más – coalizione di partiti politici cileni